|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Bol (officieel Bol Open) van 2016 vond plaats van dinsdag 31 mei tot en met zondag 5 juni 2016 in de Kroatische plaats Bol. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Anna Schmiedlová strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Mandy Minella uit Luxemburg won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Sloveense Polona Hercog in twee sets. Minella wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Ysaline Bonaventure versloeg tijdens haar openingspartij het derde reekshoofd, Zhang Shuai – in de tweede ronde verloor zij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het als vierde geplaatste duo Xenia Knoll en Petra Martić won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Raluca Olaru en İpek Soylu in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Zwitserse Knoll had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Kroatische Martić geen.

De Belgische Ysaline Bonaventure en Rebecca Peterson uit Zweden bereikten de tweede ronde – daar moesten zij verstek laten gaan wegens een virusziekte van Peterson.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Bol 2016
Bol